Naura kann bezeichnen:

 Michael Naura (1934–2017), deutscher Jazzmusiker und Musikjournalist
 einen Ortsteil von Golmsdorf, siehe Naura (Golmsdorf)

Siehe auch:
 Noria